Юниорский турнир УЕФА 1961 — четырнадцатый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в 1961 году в Португалии.

В турнире приняли участие 13 команд. Команды были разбиты на четыре группы (три группы по три команды и одна группа из четырёх команд), победители групп выходили в полуфинал и играли матчи по олимпийской системе. Победителем в первый раз стала сборная Португалии.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Греция
  Испания

  Италия
  Нидерланды
  Польша
  Португалия

  Румыния
  Турция
  Франция
  ФРГ

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Товарищеские матчи 
В ходе группового турнира также были сыграны три товарищеских матча.

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1961 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Португалии
Март 1961 года
Апрель 1961 года
Спорт в Португалии в 1961 году
Чемпионаты Европы в Португалии
Чемпионаты Европы в 1961 году